Schreuer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schreuer (* 1944), österreichischer Jurist
 Hans Schreuer (1866–1931), deutscher Rechtshistoriker
 Wilhelm Schreuer (1866–1933), deutscher Maler